Le tournoi Open de Macao 2014 est l'édition féminine 2014 du tournoi Open de Macao qui se déroule du 23 au 26 octobre 2014 à Macao. Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Gold 50 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont huit têtes de série, quatre joueuses qualifiées et une wild card la joueuse locale Liu Kwai Chi. 

En finale, la  mondiale Nicol David s'impose face à Raneem El Weleily.

Dotation et points 
En 2014, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Macao masculin 2014
 Open de Macao (squash)
 Saison 2014 de la WSA

Liens externes 

Open de Macao (squash)
Squash en Chine en 2014
2014 à Macao
Squash en 2014
Sport en octobre 2014